Паломас Дос има више значења:

 Паломас Дос, Монтања Дос (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Паломас Дос (Мануел Бенавидес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Паломас Дос, Гранха (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику